Мо́нте-Ка́рло:
 Монте-Карло — район княжества Монако.
Монте-Карло — упразднённая коммуна княжества Монако.
 Монте-Карло — временная трасса «Формулы-1».
 Монте-Карло — численный метод, используемый для решения различных задач в областях физики, математики, экономики, оптимизации, теории управления и др.
 Монте-Карло — фильм 1930 года.
 Монте-Карло — фильм 1956 года.
 Монте-Карло — фильм 2011 года.
 Монте-Карло — марка сигарет фирмы JT-International
 Монте-Карло (радиостанция) — российская сеть радиостанций.
  (Radio Monte-Carlo) — французская радиостанция.
 Chevrolet Monte-Carlo — автомобиль фирмы Chevrolet.
 Монте-Карло — тип винтовочной ложи или приклада охотничьего ружья, отличающийся высоким прямым гребнем и/или наличием выраженной «щеки».
 Монте-Карло — футбольный клуб из Макао.